Die Aberto de Tênis do Rio Grande do Sul 2013 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. September 2013 in Porto Alegre stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 21. und 23. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Andrea Collarini
 Gianluigi Quinzi
 Carlos Gómez Herrera
 José Hernández

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 90 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 88 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 93 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Porto Alegre